

Toponymes 
 Différentes communes françaises  
 Ivry-en-Montagne, dans le département de la Côte-d'Or et la région Bourgogne-Franche-Comté
 Ivry-la-Bataille, dans le département de l'Eure et la région Normandie ; gentilé : Ivryens
 le château d'Ivry-la-Bataille
 l'abbaye Notre-Dame d'Ivry
 Ivry-le-Temple, dans le département de l'Oise et la région Hauts-de-France
 Ivry-sur-Seine, dans le département du Val-de-Marne et la région Île-de-France; nommée Ivry de 1793 à 1897; gentilé : Ivryens
 ses quartiers Le Petit-Ivry et Ivry-Port
 le cimetière parisien d'Ivry
Autres
 La Chaussée-d'Ivry, commune française située dans le département d'Eure-et-Loir
 Ivry-sur-le-Lac, une municipalité du Québec (Canada)
 Ivry, lieu-dit situé dans la commune française de Bagneux, dans le département de l'Indre et la région Centre

Patronyme 
 Famille d'Ivry, famille de la noblesse normande (nommé d'après l'actuelle commune de l'Eure) dont :
Roger d'Ivry, échanson de Guillaume le Conquérant

 Paul de Richard d'Ivry (1829-1903)

Voir aussi 
 Porte d'Ivry, une des portes de Paris, et avenue d'Ivry, à Paris 
 Porte d'Ivry et Mairie d'Ivry, deux stations de la ligne 7 du Métro de Paris

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France